Zvonimir Krznarić (arhitekt), hrvatski arhitekt
 Zvonimir Krznarić (kajakaš), hrvatski kajakaš